It’s About Time — дебютный студийный альбом Jonas Brothers. Релиз состоялся 8 августа 2006 года на Columbia Records. В США было продано более 62000 копий альбома.

Об альбоме 
Диск оказался удачным в христианском жанре и был распространен в христианским магазинам с помощью INO Records. Позднее исправленная версия альбома была реализована через Daylight Records с тремя удаленными песнями и замененными на три другие. Двойной диск этой альбомной версии был также реализован.

Альбом в настоящее время не продается, поэтому копии — редкие и дорогие, но обе версии доступны на eBay и в digital download.

Одна из песен в альбоме, «Time for Me to Fly», фигурировала в фильме «Аквамарин» в 2006 году.

Песня «Mandy» была первым синглом; релиз состоялся в США 27 декабря 2005 года. Эта песня о друзьях вошла в саундтрек к телевизионному сериалу «Зоуи 101», в саундтрек для одноименного шоу, а также фигурировала во 2 сезоне 10-11 сериях сериала.

После Columbia Records и снижения рейтинга группа в чартах, братья подписали контракт с Hollywood Records. Лейбл получил права на сингл «Year 3000», который был также реализован во втором студийном альбоме Jonas Brothers.

Видеоклипы 
Всего 3 видео, снятые на песню «Mandy», режиссёр — Онди Тимонер.

Эпизод 1: Снималась в Высшей школе Пасадены, в Калифорнии, Пасадене. Звенит школьный звонок, все идут на урок. Ник замечает Мэнди, роняющую свой телефон. Он подбирает его и мчится за ней по холлу. На автомобильной стоянке он видит Мэнди со своим парнем (актер — Родерик Гэллоуэй) и его друзьями. Ник подбегает и отдает Мэнди её телефон. Парень Мэнди преследует Ника на улице на своем автомобиле.

Эпизод 2: Ник бежит по тротуару, а парень Мэнди едет за ним. В конце концов он теряет его из виду, а после видит Ника в машине со своими братьями, Джо и Кевином, которые проезжают мимо и смеются. Вечером того же дня Мэнди со своим парнем находятся на школьном балу, на котором их объявили Королём и Королевой. Братья тоже там. Мэнди пытается уйти, но её парень удерживает её и яростно целует. Она отстраняется и выбегает на улицу, где сталкивается с братьями, которые предложили подвезти её до дома. Её парень видит, как они уезжают. Мэнди заходит домой, она и её отец ссорятся. Мэнди выбегает из дома и видит своего парня со своими друзьями, подъезжающих к братьям. Мэнди не знает, как поступить.

Эпизод 3: На следующий день Мэнди едет в машине со своим парнем, который сокрушает почтовый ящик своей бейсбольной битой. Позже, в школе, Мэнди возвращает ему ожерелье и разрывает с ним отношения. Она находит Джо и Ника, сидящих у дерева, и присоединяется к их разговору. Её бывший парень видит это и приближается к ним. Мэнди убегает, чтобы найти Кевина. Мэнди и Кевин забираются в машину и едут к тому месту, где находятся Ник и Джо. Те присоединяются к ним и быстро уезжают. Братья подбирают ещё двух девушек, и все машут бывшему парню Мэнди. Они все идут к зданию, где братья играют песню. Эпизод заканчивается надписью: «The End?» (рус. «Конец?»)

Туры 
5 ноября 2005 года Jonas Brothers начали свой первый тур в поддержку альбома. Второй тур, Jonas Brothers American Club Tour, продвигал воздержание от незаконных препаратов (наркотиков). Тур содержал концерт в клубе с маленькой толпой. Он начался 28 февраля 2006 года и закончился 3 марта того же года, в общей сложности было устроено 28 шоу.

Список композиций

Удаленные песни 
 Don’t Tell Anyone (Братья Джонас, Билли Манн, Гринберг)
 Dear God (Братья Джонас)
 Hey We’re Gonna Be Alright (Братья Джонас)

Участники записи 
 Ник Джонас — вокал, гитара, клавишные, ударные.
 Джо Джонас — вокал, тамбурин, гитара, клавишные.
 Кевин Джонас — гитара, бэк-вокал.
 Джон Тейлор — гитара.
 Грег Гарбовски — бас-гитара.
 Александр Нойс — ударные

Альбомы 2006 года
Альбомы США
Поп-альбомы
Альбомы тин-попа
Альбомы на английском языке
Альбомы Columbia Records
Дебютные альбомы 2006 года